Бернхард Шульце:
 Шульце, Бернхард (1827—1919) — немецкий гинеколог, акушер, педагог.
 Шульце, Бернхард (род. 1938) — немецкий гребец-байдарочник, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион Европы.